Giovanni Las Lmk, de son vrai nom Lompieka Giovanni Las, est un écrivain et poète congolais né le 30 janvier 1990 à Impfondo en République du Congo, résidant à Brazzaville.

Biographie 
Giovanni Las Lmk est diplômé en Science économique de l’Université Marien-Ngouabi à Brazzaville, titulaire également d’une licence en Logistique et transport de l’Institut de Gestion et Technologie. En 2018, il se lance dans la production littéraire avec son recueil de poèmes Mes jours sont comme vos jours, ed.de la Fleuvitude.

En 2018, il est invité parmi les auteurs de la 6e édition de la Fête du Livre de Kinshasa de Pole EUNIC et l’Institut Français de Kinshasa.

Il a publié dans plusieurs anthologies dont l’anthologie de poésie multilingue Dis à la nuit qu’elle cache son visage, ed. l’Harmattan, l’anthologie Des plumes contre les violences en Afrique du Sud et autres.

Bibliographie

Poésies 
 .

Anthologies 
 .
 .

Notes et références 

Poète congolais (RC)
Naissance en janvier 1990